Monete italiane medievali
Monete italiane moderne
Monete italiane contemporanee
Monete euro italiane